

São Miguel do Mato, paroisse civile de la municipalité d'Arouca, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
São Miguel do Mato, paroisse civile de la municipalité de Vouzela, située dans le district de Viseu et la région Centre.

Voir aussi

 São Miguel